66-й чемпіонат України із шахів серед жінок , що проходив з 26 листопада по 6 грудня 2006 року в Одесі у приміщенні санаторію «Біла Акація» (вул. Французький бульвар, 59). Змагання проводилися за коловою системою у 11 турів за участі 12 шахісток. Чемпіонкою України стала Оксана Возовик.

Регламент турніру 
Категорія турніру — IV (середній рейтинг — 2332).
Головний суддя турніру, міжнародний арбітр  — В. О. Довженко

Розклад змагань 
 Відкриття турніру: 26 листопада
 Ігрові дні: 26 листопада — 6 грудня (без вихідних)
 Закриття турніру: 6 грудня
 
Час початку партій (київський) — 15.00 год (останнього туру — 11.00 год).

Контроль часу 
 90 хвилин плюс 30 секунд за кожний зроблений хід до закінчення партії кожному учаснику.

Критерії розподілу місць 
Місця визначаються за кількістю набраних очок. У разі рівності очок у двох або більше учасників місця визначаються (у порядку пріоритетів) за такими додатковими показниками:
 1. Результат особистої зустрічі;
 2. Коефіцієнт Зоннеберга-Бергера;
 3. Кількість виграних партій;

Учасниці турніру 

жирним — місце в топ-50 рейтингу Ело станом на жовтень 2006 року.

Рух за турами

Турнірна таблиця

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Чемпіонат України з шахів 2006 (чоловіки)

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату України з шахів 2006 року серед жінок
 Результати чемпіонату на сайті ratings.fide.com
 Підсумковий репортаж на chessbase news

Шахові турніри 2006
Спортивні змагання в Одесі
2006 в українському спорті
Листопад 2006
Грудень 2006